

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Abm“ beginnt.

Abm 



Abma 
 Abma, Daniel (* 1978), niederländischer Regisseur
 Abmayr, Hermann (1891–1959), deutscher Tierarzt und Senator (Bayern)
 Abmayr, Hermann (* 1955), deutscher Journalist, Dokumentarfilmer, Hörfunk- und Buchautor

Abme 
 Abmeier, Armin (1940–2012), deutscher Buchhändler und Herausgeber
 Abmeier, Hans (1889–1953), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Abmeyer, Carl August (1797–1875), deutscher Kantor und Komponist